Majaluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Majaluoto (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Majaluoto (ö i Egentliga Finland), Nystadsregionen, 
 Majaluoto (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen, 
 Majaluoto (ö i Birkaland), Tammerfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar